Дьявол в Белом городе:

  — книга Эрика Ларсона.
 Дьявол в Белом городе — предстоящий мини-сериал.